Бо́зио — фамилия итальянского происхождения (Ломбардия). Известные носители:
 Бозио, Анджолина (1830—1859) — итальянская оперная певица (сопрано).
 Бозио, Антонио (1576—1629) — итальянский историк.
 Бозио, Герардо (1903—1941) — итальянский архитектор.
 Бозио, Фердинандо (1829—1881) — итальянский писатель.
 Бозио, Франсуа Жозеф (1769—1845) — французский скульптор, представитель классицизма.
 Боззио, Терри (род. 1950) — североамериканский барабанщик.
 Примечания